Poro steht für:

Opern
 Poro, Oper von Georg Friedrich Händel (1731)
 Poro (Gluck), Oper von Christoph Willibald Gluck (1744)
 Poro (Porpora), Oper von Nicola Antonio Porpora (1731)

Sonstiges
 Poro (Insel), eine Insel auf den Philippinen
 Poro (Cebu), eine Stadtgemeinde auf der Insel Poro in der Provinz Cebu, Philippinen
 Poro (Geheimbund), ein Geheimbund in Sierra Leone und Liberia
 Ein Gebirge im Westen Kalabriens

Siehe auch:
 Porro
 Porot